Die Liga 1 2010/11 war die 73. Spielzeit in der Geschichte der höchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 23. Juli 2010 und endete am 21. Mai 2011. Von Mitte Dezember bis Ende Februar ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). Meister wurde zum ersten Mal Oțelul Galați. Sportliche Absteiger waren FC Universitatea Craiova, FC Victoria Brănești und Unirea Urziceni. Der Letztplatzierte Sportul Studențesc durfte seinen Platz in der Liga 1 behalten, nachdem FC Timișoara und Gloria Bistrița aufgrund ihrer Schuldenlage keine Lizenz für die Folgesaison erhielten und in die Liga II versetzt wurden.

Modus 
Die Liga 1 spielte mit 18 Mannschaften. Vorbehaltlich des Lizenzentzugs anderer Teams stiegen die vier letztplatzierten Mannschaften in die Liga II ab, aus der vier Mannschaften aufstiegen (die beiden Erstplatzierten aus jeder der beiden Staffeln). Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Oțelul Galați – Meister und Teilnehmer an der UEFA Champions League 2011/12
 3. – FC Vaslui – Teilnehmer an der UEFA Champions League 2011/12
 4. – Rapid Bukarest – Teilnehmer an der UEFA Europa League 2011/12
 5. – Steaua Bukarest – Pokalsieger und Teilnehmer an der UEFA Europa League 2011/12
 6. – Dinamo Bukarest – Teilnehmer an der UEFA Europa League 2011/12
 7. – Gaz Metan Mediaș – Teilnehmer an der UEFA Europa League 2011/12

Absteiger in die Liga II 
FC Victoria Brănești spielte als einziger sportlicher Absteiger in der Folgesaison in der Liga II. FC Universitatea Craiova wurde vom rumänischen Fußballverband wegen ungeklärten juristischen Angelegenheiten ausgeschlossen. Unirea Urziceni zog sich aus allen Wettbewerben zurück, die vom rumänischen Verband veranstaltet wurden. FC Timișoara und Gloria Bistrița erhielten keine Lizenz für die Liga 1 und durften nur in der Liga II antreten. Dadurch blieb Sportul Studențesc in der Liga 1.

Aufsteiger in die Liga 1 
Ceahlăul Piatra Neamț, Petrolul Ploiești, CS Concordia Chiajna, CS Mioveni, CSU Voința Sibiu. Der sportliche Aufsteiger FC Bihor Oradea erhielt keine Lizenz für die Liga 1 und wurde durch CSU Voința Sibiu ersetzt, das sich in zwei kurzfristig anberaumten Relegationsspielen gegen Săgeata Năvodari durchsetzen konnte.

Die Meistermannschaft von Oțelul Galați

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 2010/11 auf kicker.de
 Saison 2010/11 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 2010/11 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2010/11
Liga-1-Saison